Новак Джокович був чемпіоном попереднього року і успішно захистив свій титул, перемігши у фіналі Енді Маррея з рахунком 6–3, 5–7, 6–4.

Під час тай-брейку в другому сеті півфінального матчу Фернандо Вердаско мав п'ять матч-болів проти Джоковича, однак той зумів уникнути поразки з рахунку 2–6 і виграв тай-брейк 9–7.

Енді Маррей став першим, хто вчетверте досягнув фіналу Qatar ExxonMobil Open, однак поразка у фіналі перервала його 28-миматчеву серію перемог.

Сіяні гравці

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравці

Кваліфікувалися

Кваліфікаційна сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Примітки

Посилання 
 Main Draw 
 Qualifying Draw 

Qatar ExxonMobil Open 2017